Стиелидовите (Styelidae) са семейство хордови животни.

Родове 
Това е едно от най-разнообразните семейства асцидии, включващо 38 рода и над 500 вида.

Галерия

Източници

Литература 
 Barnes, Robert D. (1982). Invertebrate Zoology. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. p. 1042. ISBN 0-03-056747-5.